Das Herrendoppel der Wimbledon Championships 2001 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger waren Mark Woodforde und Todd Woodbridge. Das Finale bestritten Jiří Novák und David Rikl gegen Donald Johnson und Jared Palmer, welches Johnson und Palmer in vier Sätzen gewannen. Dies war ihr erster und einziger gemeinsamer Grand-Slam-Titel, Palmer hatte jedoch schon ein weiteres Grand-Slam-Turnier mit einem anderen Partner gewonnen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
2001